La leggenda del Piave – canzone patriottica italiana e inno nazionale italiano (1943-1944 e 1946).
 La leggenda del Piave – film italiano del 1924 diretto da Mario Negri
 La leggenda del Piave – film italiano del 1952 diretto da Riccardo Freda